Cantonul Beaumetz-lès-Loges este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Adinfer || align="right" | 212 || align="right" | 62116 || align="right" | 62009
|-
| Agnez-lès-Duisans || align="right" | 650 || align="right" | 62161 || align="right" | 62011
|-
| Bailleulmont || align="right" | 253 || align="right" | 62123 || align="right" | 62072
|-
| Bailleulval || align="right" | 272 || align="right" | 62123 || align="right" | 62074
|-
| Basseux || align="right" | 149 || align="right" | 62123 || align="right" | 62085
|-
| Beaumetz-lès-Loges || align="right" | 909 || align="right" | 62123 || align="right" | 62097
|-
| Berles-au-Bois || align="right" | 485 || align="right" | 62123 || align="right" | 62112
|-
| Berneville || align="right" | 488 || align="right" | 62123 || align="right" | 62115
|-
| Blairville || align="right" | 298 || align="right" | 62173 || align="right" | 62135
|-
| Boiry-Saint-Martin || align="right" | 281 || align="right" | 62175 || align="right" | 62146
|-
| Boiry-Sainte-Rictrude || align="right" | 411 || align="right" | 62175 || align="right" | 62147
|-
| La Cauchie || align="right" | 178 || align="right" | 62158 || align="right" | 62216
|-
| Ficheux || align="right" | 530 || align="right" | 62173 || align="right" | 62332
|-
| Fosseux || align="right" | 143 || align="right" | 62810 || align="right" | 62347
|-
| Gouves || align="right" | 198 || align="right" | 62123 || align="right" | 62378
|-
| Gouy-en-Artois || align="right" | 375 || align="right" | 62123 || align="right" | 62379
|-
| Habarcq || align="right" | 609 || align="right" | 62123 || align="right" | 62399
|-
| Haute-Avesnes || align="right" | 384 || align="right" | 62144 || align="right" | 62415
|-
| Hendecourt-lès-Ransart || align="right" | 125 || align="right" | 62175 || align="right" | 62425
|-
| La Herlière || align="right" | 127 || align="right" | 62158 || align="right" | 62434
|-
| Mercatel || align="right" | 572 || align="right" | 62217 || align="right" | 62568
|-
| Monchiet || align="right" | 84 || align="right" | 62123 || align="right" | 62578
|-
| Monchy-au-Bois || align="right" | 483 || align="right" | 62111 || align="right" | 62579
|-
| Montenescourt || align="right" | 408 || align="right" | 62123 || align="right" | 62586
|-
| Ransart || align="right" | 374 || align="right" | 62173 || align="right" | 62689
|-
| Rivière || align="right" | 1 122 || align="right" | 62173 || align="right" | 62712
|-
| Simencourt || align="right" | 534 || align="right" | 62123 || align="right" | 62796
|-
| Wanquetin || align="right" | 639 || align="right" | 62123 || align="right" | 62874
|-
| Warlus || align="right" | 377 || align="right" | 62123 || align="right" | 62878
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais